Futbol'nyj Klub Lokomotiv Charkiv – squadra di calcio sovietica
 Myny-Futbol'nyj Klub Lokomotyv Charkiv – squadra di calcio a cinque ucraina
 Volejbol'nyj klub Lokomotyv Charkiv – squadra di pallavolo ucraina